Ivan Filatov é um jogador de futebol de cidadania quirguiz que atua pela equipe do Abdysh-Ata, clube da cidade de Kant no Quirguistão.

Futebolistas do Quirguistão
Futebol do Quirguistão